Cottenbach ist ein geographischer Name:

 Cottenbach (Heinersreuth), Dorf der Gemeinde Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern 
 Cottenbach (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains gegenüber Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern 

Siehe auch:
 Kottenbach